Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der namibischen Nationalversammlung des 5. Parlaments, d. h. aller Abgeordneter der Nationalversammlung, des Unterhauses des namibischen Parlaments, von März 2010 bis März 2015.

Regierung

Abgeordnete

Weblinks 
 5. Parlament Namibias (englisch)
 Liste der Abgeordneten (PDF; englisch)

05
Namibia Nationalversammlung 05